Future — пятый студийный альбом американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future), выпущенный 17 февраля 2017 года на лейблах A1, Freebandz и Epic, и возглавивший хит-парад Billboard 200 (США).

Эпонимическое название нового альбома было анонсировано через социальные медиаресурсы 14 февраля 2017 года.

Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, Exclaim!, Pretty Much Amazing, The Observer, The 405, Pitchfork.

Коммерческий успех 
Future дебютировал на позиции № 1 в американском основном хит-параде Billboard 200 с тиражом 140,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 60,000 традиционных продаж. Это 4-й чарттоппер певца вслед за дисками DS2, What a Time to Be Alive (с Дрейком) и Evol. К сентябрю 2017 года тираж составил 902,000 альбомных эквивалентных единиц. 14 июля 2017 года альбом был сертифицирован Recording Industry Association of America (RIAA) в платиновом статусе за 1 млн единиц в США.

Список композиций 
По данным The Fader и Tidal.

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Фьючера
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Epic Records
Альбомы, спродюсированные Metro Boomin
Альбомы, спродюсированные Southside